Loser (canção de Ayreon)
 Loser (canção de Big Bang)
 Loser (filme) protagonizado por Jason Biggs e Mena Suvari
 Os Perdedores (filme) - filme cujo título original é The Losers
 Os Perdedores (revista em quadrinhos), a série em quadrinhos no qual se baseou o filme
 The Losers (DC Comics), grupo de personagens da DC Comics
 The Losers (telessérie), série de televisão da ITV

Desambiguação